Годој има више значења:

 Годој (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Годој (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Годој (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Годој (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику